Плат има више значења:
 Округ Плат (Вајоминг), је округ у америчкој савезној држави Вајоминг
 Округ Плат (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Плат (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Плат (Јужна Дакота), је град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Плат (Жупа дубровачка), насељено место у саставу општине Жупа дубровачка, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска
 Плат (река), река која протиче кроз САД
 Норт Плат, река која протиче кроз САД